Chargeren kan betekenen:
 Chargeren (persoon): het beladen van een persoon met bepaalde taken
 Het uitvoeren van een aanval vanuit gesloten formatie
 Het overdrijven van een situatie om iets of iemand belachelijk te maken